En Pologne, Zakrzewek peut désigner :

 Zakrzewek, un village de la powiat de Włocławek dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Zakrzewek, un village de la powiat de Sępólno dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Zakrzewek, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Zakrzewek, un village de la gmina de Sompolno dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Zakrzewek, un village de la gmina de Wierzbinek dans la voïvodie de Grande-Pologne.